De Filippo ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo De Filippo (1900–1984), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Luigi De Filippo (* 1930), italienischer Schauspieler
 Marco De Filippo (* 1990), italienischer Eishockeyspieler
 Pasquale De Filippo (1906–1978), italienischer Schauspieler
 Peppino De Filippo (1903–1980), italienischer Schauspieler
 Titina De Filippo (1896–1963), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Filippo
 Di Filippo